1978/79 was het 41ste seizoen van de Divizia A en het 61ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1978/79 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen